Александр Кочетов:
 Кочетов, Александр Васильевич (1919—1994) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
 Кочетов, Александр Иоакимович (1839—1914) — русский педагог, действительный статский советник (1887).
 Кочетов, Александр Мстиславович (1861—не ранее 1917) — русский архитектор, академик архитектуры.